2 miejscowości w Polsce: 
 Racławki – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice 
 Racławki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Nekla